Edward ou Ted Hughes est un nom pouvant désigner:

Hommes politiques
 (mort en 1734), membre du parlement britannique
 (1856-1925), chef syndical britannique
 (1888-1944), homme politique américain de l'Illinois
 (1905-1987), homme politique américain de New York
, homme politique américain du New Jersey

Autres
Edward Hughes (c. 1720-1794), amiral de la Royal Navy
  (1772-1850), poète et homme d'église gallois
 (1798-1863), extravagant et dandy anglais
 (1850-1903), officier américain de la Guerre hispano-américaine
Edward Robert Hughes (1851-1914), peintre anglais
 (1876-?), joueur de football gallois
 (1877-1953), professeur d'histoire anglais
 (1918-1980), prêtre exorciste américain
 (1919-1998), chirurgien colorectal australien
Edward Thomas Hughes (1920-2012), évêque catholique romain américain
Ted Hughes (1930-1998), poète et écrivain anglais 
 (1832-1908), artiste portraitiste britannique
 (mort en 2020), juge canadien

Voir aussi

Hughes, Edward